The Temptress – cortometraggio muto statunitense del 1911 diretto da Joseph W. Smiley e prodotto dalla Independent Moving Pictures
The Temptress – cortometraggio muto statunitense del 1911 prodotto dalla Essanay Studios
The Temptress – cortometraggio muto statunitense del 1912
The Temptress – film muto britannico del 1920 diretto da George Edwardes-Hall
La tentatrice (The Temptress) – film statunitense del 1926 diretto da Fred Niblo
The Temptress – film statunitense del 1949 diretto da Oswald Mitchell